est une expression en anglais signifiant « la vérité nue ». Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , roman de Leslie Nielsen publié en 1993 ;
 , livre de Kevin S. Sandler publié en .

Cinéma 

 , titre anglais de La donna nuda (La Femme nue), film muet italien de  sorti en 1914 ;
 , titre original du La Vérité presque nue, comédie britannique de Mario Zampi sorti le  ;
 , comédie américaine de  sorti le .

Télévision

Série télévisée 

 , titre original d'Une fille à scandales, série télévisée américaine créée par Chris Thompson en 1995.

Épisode 

 , titre original du  de la  de Falcon Crest ;
 , titre original du  de la  de Papa bricole ;
 , titre original du  de la 1 saison de Related ;
 , titre original de La Vérité nue,  de la  de How I Met Your Mother ;
 , titre original de La Vérité nue,  de la  de The Glades ;
 , titre original de La Journée du franc-parler,  de la  de Pretty Little Liars.

Musique

Groupe 

 , groupe américain.

Album 

 , album live de Golden Earring sorti le  ;
 , album de Lil' Kim sorti le  ;

 , album de Jeanette Biedermann sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi